Lista mistrzów polski w futbolu stołowym w kategorii open oraz kobiet.

Mistrzostwa Polski organizowane są od 2000 roku. Na początku tylko w kategorii par open, z czasem dodano kategorię singli open oraz singli i par kobiet. Na przestrzeni lat zmieniały się stoły na których organizowano mistrzostwa. Niegdyś najpopularniejszy stolik Garlando został w ostatnich latach zastąpiony przez stół firmy Leonhart na którym obecnie organizuje się lokalne oraz krajowe mistrzostwa.

Turniej Mistrzowski organizowany jest pod patronatem Polskiego Związku Futbolu Stołowego. W latach 2020–2021 turnieju nie rozgrywano z powodu pandemii Covid-19.

Najbardziej utytułowanym zawodnikiem jest Paweł Sielski (6 tytułów mistrzowskich).

Najbardziej utytułowaną zawodniczką jest Agata Ćwiąkała (20 tytułów mistrzowskich).

Mistrzowie Polski w Futbolu Stołowym

Przypisy 

Gry zręcznościowe
Dyscypliny sportowe